

Miejscowości w Polsce  
 Juliopol – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Siemień
 Juliopol – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska
 Juliopol – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Młodzieszyn